Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Pszenicyn – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Walentin Pszenicyn – rosyjski biathlonista